Ikoma-shi bezeichnet:
 Ikoma, japanische Stadt
 Ikoma (Klan), japanisches Adelsgeschlecht